Un'espressione turca, traducibile come "Lunga vita"
 Yassassin  – singolo di David Bowie del 1979, dall'album Lodger
 Yassassin  – EP dei Litfiba del 1984, e contenente due versioni della succitata canzone di David Bowie